Вітер — природне явище: рух повітря відносно земної поверхні, викликаний нерівномірним розподілом атмосферного тиску і спрямоване із зони високого тиску до зони низького.

Мистецтво 
 «Вітер» — мозаїчне панно у Києві роботи Алли Горської, Віктора Зарецького і Бориса Плаксія.

 «Вітер» — радянський художній фільм 1926 року.
 «Вітер» (1928) — американська німа романтична драма режисера Віктора Шестрема.
 «Вітер» (1959) — радянський фільм на революційну тематику режисерів Олександра Алова та Володимира Наумова.
 «Вітер» (1992) — американський фільм-драма про перегони вітрильних яхт режисера Керрола Белларда.

Прізвище 
 Вітер Валентин Степанович (1973) — український політик, колишній голова Волинської обласної ради.
 Вітер Валерій Сергійович (1947) — український художник, музикант, співак.
 Вітер Василь Петрович (1951) — український актор, сценарист, режисер, продюсер.
 Вітер Денис Федорович (1906—1987) — учасник німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Вітер Дмитро Іванович (1983) — український футболіст, нападник.
 Вітер Олена Василівна (1904—1988) — справжнє прізвище, ім'я, по батькові української релігійної діячки Йосифи.
 Вітер Сергій Володимирович (1975) — колишній білоруський хокеїст, лівий нападник.
 Вітер Петро Якимович (1923—2003) — радянський працівник авіаційної промисловості, кандидат технічних наук, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Вітер Степовий — псевдонім українського письменника та публіциста Охріма Варнака.